|-
| 129601 - || || 21 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129602 - || || 22 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129603 - || || 22 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129604 - || || 23 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129605 - || || 30 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129606 - || || 26 de novembre, 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 129607 - || || 30 de novembre, 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 129608 - || || 24 de desembre, 1997 || Stroncone || Stroncone
|-
| 129609 - || || 31 de desembre, 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 129610 - || || 5 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129611 - || || 1 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129612 - || || 1 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129613 - || || 24 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129614 - || || 28 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129615 - || || 18 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129616 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129617 - || || 30 de gener, 1998 || Modra || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 129618 - || || 24 de febrer, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 129619 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129620 - || || 1 de març, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 129621 - || || 2 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129622 - || || 22 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129623 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129624 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129625 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129626 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129627 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129628 - || || 19 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129629 - || || 22 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129630 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129631 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129632 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129633 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129634 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129635 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129636 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129637 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129638 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129639 - || || 20 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129640 - || || 19 de maig, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129641 - || || 22 de maig, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129642 - || || 19 de maig, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129643 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129644 - || || 23 de maig, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129645 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129646 - || || 27 de maig, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129647 - || || 1 de juny, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129648 - || || 18 de juny, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129649 - || || 18 de juny, 1998 || Mallorca || A. López, R. Pacheco
|-
| 129650 - || || 19 de juny, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129651 - || || 25 de juny, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129652 - || || 24 de juliol, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 129653 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129654 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129655 - || || 20 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129656 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129657 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129658 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129659 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129660 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129661 - || || 27 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129662 - || || 30 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129663 - || || 30 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129664 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129665 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129666 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129667 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129668 - || || 28 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129669 - || 1998 RY || 12 de setembre, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129670 - || || 12 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129671 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129672 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129673 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129674 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129675 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129676 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129677 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129678 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129679 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129680 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129681 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129682 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129683 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129684 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129685 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129686 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129687 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129688 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129689 - || || 16 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129690 - || || 16 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129691 - || || 16 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129692 - || || 22 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129693 - || || 23 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129694 - || || 25 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129695 - || || 25 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129696 - || || 19 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129697 - || || 19 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129698 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129699 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129700 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
9